Юмурчен:

 Юмурчен — село в Тунгокоченском районе Забайкальского края.
 Юмурчен — река в Забайкальском крае, приток Витима, бассейн Лены.